

En musique 
 Dust est un album d'Ellen Allien sorti en 2010 ;
 Dust est un album de DJ Muggs ;
 Dust est un album des Screaming Trees sorti en 1996 ;
 Dust, groupe américain de hard rock, actif dans les années 1970.
 Dust, premier album de ce groupe sorti en 1971.

Au cinéma 
 Dust est un film franco-belge de Marion Hänsel, avec Jane Birkin ;
 Dust est un film de Milcho Manchevski, avec Joseph Fiennes et Anne Brochet ;
 Dust est un court metrage Americano-Japonais.
 Poussière (dust en anglais) est un film russe de Sergueï Loban

En bande dessinée 
Dust est un pseudonyme utilisé par le dessinateur et scénariste Luc Brahy

 Divers :
 Dust, de son vrai nom Sooraya Qadir, est un personnage fictif de l'univers Marvel des X-Men ;
 Dust est un jeu de société ;
 Dust: A Tale of the Wired West est un jeu vidéo sorti en 1995 ;
 Dust: An Elysian Tail est un jeu vidéo sorti en 2012 ;
 Dust est un album de bande dessinée de la série Blueberry, sorti en 2005.

Homonymie de titre